Once – album Nightwish
 Once (singel Diany Vickers)
 Once – irlandzki film z 2006
 Once (ścieżka dźwiękowa)
 Once (stacja metra)
Once Mekel

es:Onza